Renaldo steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Rinaldo (Vorname) #Renaldo
 Duncan Renaldo (1904–1980), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Reinaldo
 Renaldas